The Great Love – film del 1918 diretto da D.W. Griffith
The Great Love – film del 1925 diretto da Marshall Neilan